Albert Wagnerin ist der Name folgender Personen:

* Albert Wangerin (Mathematiker) (1844–1933), deutscher Mathematiker
 Albert Wangerin (Elektrotechniker) (1909–1985), deutscher Elektrotechniker und Hochschullehrer